Roșia kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Roșia (Bihor)
 Roșia (Sibiu)